Delegationskompetenz steht für:
 die Bereitschaft, eigene Aufgaben zur Erledigung an andere Stellen zu vergeben, siehe Delegation (Organisationskonzept)
 die Befugnis, der eigenen Stelle vorbehaltene Aufgaben zur Erledigung an andere Stellen zu vergeben, siehe Kompetenz (Organisation)